1995/96 was het 98ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd landskampioen.

Prijzen

Premier League

Teams 

*: Wimbledon had geen eigen stadion en speelde zijn thuiswedstrijden op het veld van Crystal Palace

Trainerswissels 

* Todd en McFarland waren co-managers** Todd ging alleen verder na het ontslag van McFarland

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Prijzen

Scheidsrechters

Manchester United

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester United, die in het seizoen 1995/96 onder leiding van trainer-coach Alex Ferguson voor de tiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

First Division

Eindstand

Play-offs

Leicester City promoveert en komt in het seizoen 1996/97 uit in de Premier League.

Second Division

Third Division

Zie ook
FA Cup 1995/96
Football League Cup 1995/96

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1995/96